Borovnice (powiat Benešov)
 Borovnice (powiat Czeskie Budziejowice)
 Borovnice (powiat Rychnov nad Kněžnou)
 Borovnice (powiat Trutnov)
 Borovnice (przystanek kolejowy)